Hutchinsoniellidae är en familj av kräftdjur. Hutchinsoniellidae ingår i ordningen Brachypoda, klassen Cephalocarida, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Hutchinsoniellidae 12 arter. 

Hutchinsoniellidae är enda familjen i ordningen Brachypoda. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Cephalocarider
Hutchinsoniellidae